Ornes, comune della Francia
 Ørnes, villaggio della Norvegia